Хуан Гонзалез има више значења:

 Хуан Гонзалез (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хуан Гонзалез (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хуан Гонзалез, Сијенегиља (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику